Martin Reichardt ist der Name folgender Personen:

* Martin Reichardt (Mediziner) (1874–1966), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 Martin Reichardt (Politiker) (* 1969), deutscher Politiker, MdB (AfD)